Tauchnitz är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Christoph Traugott Tauchnitz (1761–1836), tysk boktryckare och förläggare
 Carl Christian Philipp Tauchnitz (1798–1884), tysk förläggare och filantrop
 Christian Bernhard Tauchnitz (1816–1895), tysk friherre och förläggare
 Christian Karl Bernhard Tauchnitz (1841–1921), tysk friherre och förläggare

Tyska efternamn